Roger Smith kan syfta på:

Personer
Roger Bonham Smith, tidigare styrelseledamot och VD för General Motors
Roger Craig Smith, röstskådespelare
Roger Guenveur Smith, amerikansk skådespelare och regissör
Roger Smith (skådespelare), amerikansk skådespelare
Roger Smith (tennisspelare), tidigare tennisproffs från Bahamas
Roger Smith (wrestlare), amerikansk wrestlare
Roger Smith (musiker), brittisk gitarrist
Roger W. Smith (född 1970), brittisk klocktillverkare

Fiktiva
Roger Smith (The Big O), huvudkaraktär i The Big O
Roger (American Dad!), familjen Smiths utomjordiska "husdjur" i American Dad!